Карни (;  ) — таун в западной части округа Хадсон (Нью-Джерси, США) и пригород Ньюарка. По данным переписи 2010 года, население составляло 40 684 человека.

Город назван в честь генерала Филипа Карни.

История 

Карни основан в 1867 году. Изначально он был тауншипом, но 19 января 1899 стал тауном по результатам референдума, который прошёл 17 января того же года.

География 
По данным Бюро переписи населения США, город имеет общую площадь в 26,61 км2. Из них 22,91 км2 приходится на сушу, а 3,70 км2 — на воду.

Население

Транспорт

Дороги и магистрали 
По состоянию на май 2010 года в городе было в общей сложности 114,09 км дорог.

Общественный транспорт

Примечания 

Населённые пункты, основанные в 1867 году
Города Нью-Джерси
Населённые пункты округа Хадсон